Строево се намира до град Пловдив и е на 13 км северно от него в Южна България. Намира се в община Марица, област Пловдив.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Религии 
Християнство, има православна църква и параклис.

Обществени институции 
В селото има читалище, училище, детска градина, кметство, дневен център за стари хора, пенсионерски клуб, поща, аптека, здравно заведение, църква и параклис, тракийска гробница. Намира се на 13 км от Пловдив, свързва ги автобусен и автомобилен транспорт. Населението му наброява 1700 жители.

Културни и природни забележителности 
Намира се в Горнотракийската низина, в долината на река Пясъчник.
Преходноконтинентален климат. Плодородни мощнохумусни почви. Има богато разнообразие на заведения за развлечение и магазини. Има много добри хора.

Източници 

Села в област Пловдив
Населени места в община Марица